Тлеубеке Бекниязова (род. 1938) — каракалпакский советский врач, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родилась в 1938 году. Каракалпачка. Образование высшее — окончила Ташкентский медицинский институт. Беспартийная.

С 1964 года врач-невропатолог, с 1972 года работала в республиканской больнице № 2 города Нукус.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979) от Нукусского избирательного округа № 635 Каракалпакской АССР. Член Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению Совета Союза.

Примечания

Источники 
 , с. 60.

Депутаты Совета Союза от округов Узбекской ССР
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Члены Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению Совета Союза
Врачи СССР
Персоналии:Нукус
Выпускники Ташкентского медицинского института